30 Anos... de Carreira
 30 Anos (álbum de Leonardo)
 30 Anos (álbum de Voz da Verdade)

Desambiguação